

Persone 
 Beno Gutenberg (1889-1960) – fisico e sismologo tedesco
 Johannes Gutenberg (1394-1399 circa-1468) – orafo, inventore e tipografo tedesco

Geografia

Austria 
 Gutenberg an der Raabklamm – comune soppresso ora aggregato a Gutenberg-Stenzengreith, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Gutenberg-Stenzengreith – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania 
 Gutenberg – comune nel circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Gutenberg – frazione di Oberostendorf, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Gutenberg – ex comune ora frazione di Petersberg, comune nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)

Altro 
 Cratere Gutenberg – cratere lunare
 Galassia Gutenberg – fiera del libro che si teneva a Napoli (Italia)
 Progetto Gutenberg – progetto di biblioteca digitale

Pagine correlate 
Guttenberg – pagina di disambiguazione;